SIG Sauer P225 — пистолет, выпускающийся швейцарско-германской компанией SIG Sauer.

SIG Sauer P225 был разработан в 1975 году, он представляет собой дальнейшее развитие пистолета SIG Sauer P220, от которого отличается небольшими техническими изменениями (изменено крепление затвора к рамке, а также размеры и ёмкость магазина).

Страны-эксплуатанты 
Состоит на вооружении Японии, Таиланда, Нигерии, Швейцарии, Дании, Франции, Германии и еще в некоторых странах.
  - на вооружении военной полиции Канады

Примечания

Ссылки 
 М.Р. Попенкер. Пистолет SIG-Sauer P225 (Швейцария)  // сайт "Современное стрелковое оружие мира"

Пистолеты Швейцарии